Gibasówka – wieś w województwie podlaskim
 Gibasówka – szczyt w Beskidzie Małym